|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2008 vond plaats van 19 tot en met 24 mei 2008 in de Turkse stad Istanboel. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Agnieszka Radwańska uit Polen, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Russische titelverdedigster Jelena Dementjeva in twee sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Istanboel op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De titelhoudsters, de Poolse zussen Agnieszka en Urszula Radwańska, waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Vania King en Aiko Nakamura, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Jill Craybas en Volha Havartsova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Marina Erakovic en Polona Hercog in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Craybas had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Havartsova geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Istanboel 2008
Istanboel